Old Parish Church steht für folgende Kirchen in Schottland:

 Airth Old Parish Church, Airth 
 Irvine Old Parish Church
 Kilsyth Burns and Old Parish Church, Kilsyth
 Old Parish Church (Prestwick)
 Old Parish Church of St. Mary, Kirkintilloch
 Renton Old Parish Church, Renton